Mont-Saint-Michel oder Mont Saint-Michel steht für:
 Le Mont-Saint-Michel, Gemeinde im französischen Département Manche, UNESCO-Welterbe
 Mont-Saint-Michel (Abtei), Klosteranlage in Le Mont-Saint-Michel
 Mont Saint-Michel (Vogesen), Berg in den Vogesen, Elsass, Frankreich
 Mont Saint-Michel de Brasparts, Hügelkette in der Bretagne, Frankreich
 Mont-Saint-Michel (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch:
 Mont St. Michel
 Baie du Mont-Saint-Michel, Meeresbucht in Frankreich
 St. Michael’s Mount, eine Gezeiteninsel an der Küste im Süden von Cornwall, England
 Îlot Saint-Michel (Côtes-d’Armor)